Неманья Миюшкович (; род. 4 марта 1992 года, Подгорица, Югославия) — черногорский футболист, защитник клуба «Медзь».

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начинал 2009 году в сербском ОФК из Белграда. В 2010 году перешёл в российский клуб «Динамо» Москва, год спустя был отдан в аренду в «Амкар». Во всех этих клубах не играл за основной состав.

В 2012 году перешёл в боснийский «Сараево». В 2013 году играл за «Рудар» Плевля. В 2015 году стал игроком македонского «Вардар», за клуб провёл 26 матчей, забил 2 мяча. В начале 2017 года подписал контракт с казахстанским клубом «Тараз». 1 января 2018 года перешёл в клуб РФПЛ «Тосно», дебютировал 29 апреля в гостевом матче 28 тура против «Ростова» (0:2).

В сборной 
В 2016 году дебютировал за национальную сборную Черногории.

Достижения

Командные 
 «Тосно»
 Обладатель Кубка России: 2017/2018

Примечания 

Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Рудар» Плевля
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Германштадт»
Игроки ФК «Медзь»